Oxidy železa (Fe) jsou
 Oxid železnatý (FeO)
 Oxid železnato-železitý (Fe3O4)
 Oxid železitý (Fe2O3)